Гамс:

 Гамс (Санкт-Галлен) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Санкт-Галлен;

Персоналии 
 Гамс, Вальдемар Карлович (8 мая 1920 года — 3 сентября 2002 года) — советский капитан, Герой Социалистического Труда.
 Гамс, Вальтер (1934—2017) — австрийский миколог, ведущий специалист по почвенной микологии и грибам-гифомицетам.
 Гамс, Хельмут (25 сентября 1893 — 13 февраля 1976) — австрийский ботаник, геоботаник, палеоботаник и миколог.